«Рыжий Орм» () — исторический роман шведского писателя Франца Гуннара Бенгтссона. Роман также известен под названием «Драконы Моря».

История создания 
Первая часть романа под названием Red Orm on the Western Way («Рыжий Орм в путешествии на Запад») вышла в 1941 году, вторая часть под названием Red Orm at Home and on the Eastern Way («Рыжий Орм дома и в путешествии на Восток») вышла в 1945 году. Эти две части были переведены Майклом Мейером (Michael Meyer) и объединены в роман с названием «Длинные ладьи» (The Long Ships).

Считается, что «Драконы Моря» были переведены на русский язык только после перевода оригинала романа со шведского на английский, а уже только потом на русский. Поэтому более полным и соответствующим является «Рыжий Орм».

Сюжет 
В центре сюжета находится вымышленный персонаж: викинг Орм Рыжеволосый. Наряду с вымышленными персонажами в романе присутствует ряд исторических личностей, таких как: Харальд Синезубый, военачальник Аль-Мансур, киевский князь Владимир (см. Творчество).

Роман наполнен иронией и юмором и представляет собой роман о невероятных приключениях Рыжего Орма — его пленении, рабстве у халифа Кордовы, работе гребцом на галерах, принятии христианства, освобождении, женитьбе на дочери конунга Харальда и под конец — поиске клада у днепровских порогов.

Отражение в культуре 
В 1963 году режиссёр Джек Кардифф снял фильм «Корабли викингов».

В 1980-х годах планировался к созданию шведская экранизация романа. Из-за финансовых трудностей экранизация была переработана в радиоспектакль, который транслировался в 1990-х годах.

В 2013 году скандинавские кинокомпании Zentropa и Nordisk Film приступили к созданию эпоса «Корабли викингов». Продюсерами картины выступят Петер Ольбек Йенсен (Peter Aalbæk Jensen) и Сиссе Граум Олсен из Zentropa, работавшие вместе над оскароносной «Местью» Сюзанны Бир, и исполнительный продюсер из Nordick Лоне Корслунд. В фильме планировал сыграть актер Стеллан Скарсгард.

В 2017 году Королевский театр Дании поставил спектакль по второй части книги Бенгтссона, в которой Рыжий Орм вернулся в Данию с колоколом. Спектакль был показан не в театре, а на крыше недавно построенного музея Месгард (Moesgaard Museum), на гигантской деревянной сцене, напоминающей разбитый корабль викингов с головой дракона.

Источники

Ссылки 
 «Драконы моря» в озвучке Гоблина
 Стеллан Скарсгард сыграет викинга для фон Триера

Примечание 

Романы на шведском языке